Геракл () — древнегреческое имя.

Персоналии 
 Геракл — герой древнегреческой мифологии, сын Зевса.
 Геракл — герой древнегреческой мифологии, один из идейских дактилей.
 Геракл (327—309 гг. до н. э.) — сын македонского царя Александра Македонского (Великого).

Искусство 
 «Геракл» — оратория Г. Ф. Генделя.
 «Геракл» (также «Бешеный Геракл») — трагедия Еврипида.

Фильмы 
 «Геракл» — короткометражный документальный фильм режиссёра Вернера Херцога, 1962 год.
 «Геракл» — американский телефильм 2005 года.
 «Геракл: Начало легенды» — американский фильм 2014 года, режиссёр — Ренни Харлин.
 «Геракл» — американский фильм 2014 года, режиссёр — Бретт Рэтнер.

Техника 
 «Геракл» — проектируемый двухфюзеляжный самолёт-транспортировщик.
 «Геракл» — марка греческих автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Прочее 
 (5143) Геракл — околоземный астероид из группы аполлонов, который принадлежит к очень редкому спектральному классу O.
Heracles — род ископаемых попугаеобразных птиц.

См. также 
 
 Гераклейская рокада
 
 Гераклион (Египет)
 
  (Hercules) 
 
 Гиерокл